Jméno a příjmení Pavel Beneš má více lidí:

 Pavel Beneš (basketbalista) – český basketbalista
 Pavel Beneš (konstruktér) – český letecký konstruktér
 Pavel Beneš (profesor) – děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 Pavel Beneš (docent) – pedagog na ČVUT v Praze
 Pavel Beneš (grafik) (* 1960) – ilustrátor, grafik (designu) na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 Pavel Beneš (romanista) (1907–1985) – vysokoškolský učitel, romanista (zaměřením rumunista) působící na Masarykově univerzitě
 Pavel Beneš (1967) (* 1967) – spisovatel
 Pavel Beneš (překladatel) – překladatel
 Pavel Beneš (spisovatel) – autor (spisovatel) učebnic